Izobílnoie (Aluixta), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Izobílnoie (Nijnegorski), localitat de la República de Crimea, a Rússia